Sabri () ist ein im Arabischen, Albanischen, Türkischen und Kurdischen gebräuchlicher männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „die Geduld betreffend“. Die weibliche Form ist Sabriye und Sabriyya.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Sabri al-Asali (1903–1976), syrischer Politiker
 Sabri Al-Haiki (* 1961), jemenitischer Künstler und Autor
 Sabri Boukadoum (* 1958), algerischer Diplomat und Politiker
 Sabri Boumelaha (* 1989), algerisch-französischer Fußballspieler
 Sabri Çakır (* 1955), türkisch-deutscher Lehrer und Lyriker
 Sabri Can (* 1997), türkischer Fußballspieler
 Sabri Dino (1942–1990), türkischer Fußballspieler und Unternehmer
 Sabri Fejzullahu (* 1947), albanischsprachiger kosovarischer Sänger und Schauspieler
 Sabri Godo (1929–2011), albanischer Schriftsteller und Politiker
 Sabri Gümüşsoy (* 1980), türkischer Fußballspieler
 Sabri Iskender (* 1947), bulgarischer Menschenrechtsaktivist türkischer Abstammung
 Sabri Khan (1927–2015), indischer Sarangispieler
 Sabri Kiçmari (* 1967), kosovarischer Diplomat
 Sabri Lamouchi (* 1971), französischer Fußballspieler
 Sabri Louatah (* 1983), französischer Schriftsteller
 Sabri Mahir (1890–?), türkischer Fußballspieler, Boxer und Boxtrainer
 Sabri Sarıoğlu (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Sabri Tuluğ Tırpan (* 1970), türkischer Pianist und Komponist
 Sabri Turgut (* 1987), türkischer Fußballspieler

Zwischenname 

 İhsan Sabri Çağlayangil (1908–1993), türkischer Politiker
 Mehmet Sabri Erbakan (* 1967), türkisch-deutscher Rechtsanwalt und Verbandsfunktionär
 Ahmet Sabri Fener (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Wilhelm Sabri Hoffmann (* 1953), deutscher Lehrer, Programmierer und Verbandsfunktionär
 Hafiz Sabri Koçi (1921–2004), albanischer sunnitischer Geistlicher
 Youcef Sabri Medel (* 1996), algerischer Badmintonspieler
 Edvin Sabri Murati (* 1975), albanischer Fußballspieler
 Youssef Sabri Abu Taleb (1929–2008), ägyptischer General und Politiker

Weiblicher Vorname 

 Sabriye Cemboluk (* 1948), türkische Schriftstellerin, Dramatikerin und Journalistin
 Sabriye Tenberken (* 1970), deutsche Tibetologin und Verbandsgründerin

Familienname 
 Ali Sabri (1920–1991), ägyptischer Premierminister
 Hend Sabri (* 1979), tunesische Schauspielerin
 Ikrima Sa'id Sabri (* 1939), palästinensischer Großmufti von Jerusalem und Palästina
 Ismail Sabri Pascha (1854–1923), ägyptischer Dichter und Staatsmann
 Kamal Sabri Kolta (* 1930), ägyptischer Ägyptologe
 Mohamed Taha Sabri (* 20. Jh.), Person des Islam in Berlin
 Mustafa Sabri (1869–1954), Scheich-ul Islam des Osmanischen Reiches
 Nadschi Sabri (* 1951), irakischer Politiker, Außenminister des Irak
 Nazli Sabri (1894–1978), ägyptische Königin
 Nur Sabri (* 1984), irakischer Fußballtorwart
 Suhairi Sabri (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Sabri Brothers (Haji Ghulam Farid Sabri und Haji Maqbool Ahmed Sabri), pakistanische Sufi-Musiker und Qawwali-Interpreten

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname